Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Portugal Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Ajsám Kúreší a Jean-Julien Rojer.

Soutěž vyhrála třetí nasazená mexicko-americká dvojice Santiago González a Scott Lipsky, která ve finále porazila pákistánsko-nizozemské turnajové jedničky Ajsáma Kúrešího s Jeanem-Julienem Rojerem po rovnocenném rozdělení prvních dvou setů 6–3 a 4–6, až v rozhodujícím supertiebraku [10–7].

Nasazení párů 
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (finále)
  David Marrero /  Marcelo Melo (semifinále)
  'Santiago González /  Scott Lipsky (vítězové)
  Daniele Bracciali /  Fabio Fognini (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Portugal Open 2013